Federica Di Sarra (ur. 16 maja 1990) – włoska tenisistka.

Kariera tenisowa 
Zdobyła srebrny medal podczas Igrzysk Śródziemnomorskich 2013 w grze podwójnej, grając w parze z Anastasią Grymalską. Na tej samej imprezie zdobyła również brązowy medal w grze pojedynczej.

W karierze wygrała osiem singlowych i dwadzieścia dwa deblowe turnieje rangi ITF. Najwyżej w rankingu WTA była sklasyfikowana na 192. miejscu w singlu (7 marca 2022) oraz na 186. miejscu w deblu (20 maja 2019).

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia 

Włoskie tenisistki
Urodzeni w 1990